Krinitz steht für:

 Krinitz (Milow), Ortsteil der Gemeinde Milow im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Krinitz (Neschwitz), Ortsteil von Neschwitz im Landkreis Bautzen in Sachsen

 Elise Krinitz (1825–1896), Schriftstellerin

Siehe auch:
 Crinitz